Mužská dvouhra US Open 2009 probíhala na přelomu srpna a září 2009. Soutěž US Open 2009 se hrála na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové ve Flushing Meadows.

Vítězem se stal Juan Martín del Potro, který ve finále porazil pětinásobného obhájce titulu Rogera Federera 3–6, 7–6, 4–6, 7–6, 6–2. Stal se prvním Argentincem, který vyhrál tento titul od vítězství Guillerma Vilase v roce 1977. Byl to del Potrův jediný velký titul a první finále US Open od roku 1999, kdy se hrálo 5 setů.

Tento turnaj znamenal poslední hlavní vystoupení bývalé světové jedničky Marata Safina. Poprvé v historii US Open se žádný Američan nedostal do čtvrtfinále.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

3. Sekce

4. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce

6. Sekce

7. Sekce

8. Sekce

Související články 
 US Open
 Seznam vítězů mužské dvouhry na US Open
 US Open 2009 - ženská dvouhra
 US Open 2009 - mužská čtyřhra
 US Open 2009 - ženská čtyřhra
 US Open 2009 - smíšená čtyřhra

Reference 

 Pavouk

US Open 2009